В состав Полтавской области Украины входят 15 городов.

См. также 
 Города Украины

Примечания 

Полтавская область